Malmros er efternavnet på flere personer:
 Janne Malmros, en dansk kunstner
 Nils Malmros, en dansk filminstruktør
 Richard Malmros, en dansk hjernekirurg og far til Nils Malmros.